Dohlhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Dohlhoff (1799–1852), deutscher Arzt und Medizinalrat
 Georg Philipp Dohlhoff (1734–1794), 1774–1794 Bürgermeister der Pfälzer Kolonie Magdeburgs und Apotheker
 Josef Dohlhoff-Achaz (1844–1928), Diplomat, Schriftsteller und Naturwissenschaftler